Станислав Маратович Исмагилов (род. 25 января 1985) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий.

Биография 
Воспитанник хабаровской хоккейной школы, первый тренер – Ю. И. Полянский.

В высшей лиге чемпионата России дебютировал за «СКА-Нефтяник» в сезоне 2002/03 в матче против абаканских «Саян», отметившись забитым мячом. 19 ноября 2014 года забил шеститысячный гол «СКА-Нефтяника» в чемпионатах страны. Всего за хабаровский клуб провёл 14 сезонов игровой карьеры.

В 2016 году переходит в иркутскую «Байкал-Энергию», за которую выступает два сезона.

Сезон 2018/19 — в нижегородском «Старте».

В сезонах 2019/20 и 2020/21 выступал в составе кировской «Родины».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2016/17 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004/05, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Кубка России: 2014
 Финалист Кубка России: 2015
 Обладатель Суперкубка России: 2015

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

Первый и юбилейные мячи

1 мяч забросил в 1 игре 28 декабря 2002 года на 82 минуте (без ассистента) в домашнем матче против «Саян», «СКА-Нефтяник» победил 11:0.
50 мяч забросил в 126 игре 25 февраля 2009 года на 52 минуте с передачи Евгения Маврина в домашнем матче против «Зоркого», «СКА-Нефтяник» уступил 2:7.
100 мяч забросил в 236 игре 19 января 2013 года на 2 минуте с передачи Вячеслава Вдовенко в выездном матче против «Саяны-Хакасия», «СКА-Нефтяник» свёл матч вничью 6:6.
150 мяч забросил в 328 игре 20 февраля 2016 года на 59 минуте с передачи Артёма Бондаренко в домашнем матче против «Кузбасса», «СКА-Нефтяник» победил 14:1.
200 мяч забросил в 455 игре, 20 января 2021 года на 23 минуте (без ассистента) в домашнем матче против «Волги», «Родина» проиграла 5:6.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 23 / 20 команд

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Кузбасс             = 20 мячей  1-2.Лесохимик         = 9
  2.Волга               = 16        1-2.Енисей            = 9
  3.Старт               = 15        3-4.Уральский трубник = 8
  4-5.Водник            = 14        3-4.Кузбасс           = 8
  4-5.Уральский трубник = 14        5.Байкал-Энергия      = 6
  6-7.Родина            = 13        6-8.Металлург Бр      = 5
  6-7.Енисей            = 13        6-8.Волга             = 5
  8-10.Сибсельмаш       = 12        6-8.Сибсельмаш        = 5
  8-10.Байкал-Энергия   = 12        9-10.Старт            = 4
  8-10.Динамо-Казань    = 12        9-10.Ак Барс-Динамо   = 4
 11-12.Маяк             = 11       11.Строитель С         = 3
 11-12.Зоркий           = 11       12-14.Родина           = 2
 13.Динамо М            =  9       12-14.Локомотив Ор     = 2
 14-15.Саяны            =  6       12-14.сборная Россия-2 = 2
 14-15.СКА-Свердловск   =  6       15-20.Водник           = 1
 16.СКА-Нефтяник        =  4       15-20.СКА-Забайкалец   = 1
 17.Локомотив Ор        =  3       15-20.Саяны            = 1
 18-23.Металлург Бр     =  2       15-20.Молодёжная
 18-23.Лесохимик        =  2             сборная России   = 1
 18-23.СКА-Забайкалец   =  2(1)    15-20.Волга-2          = 1
 18-23.ХК Боровичи      =  2       15-20.Мурман           = 1
 18-23.Строитель С      =  2
 18-23.Мурман           =  2

Количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 139 играх   
по 2 мяча забивал в 24 играх   
по 3 мяча забивал в 4 играх  
по 4 мяча забивал в 1 игре  
Свои 203 мячей забросил в 168 играх, в 296 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 37 играх 
по 2 мяча забивал в 13 играх 
по 3 мяча забивал в 5 играх 

Свои 78 мяча забросил в 55 играх, в 85 играх мячей не забивал. 

В международных турнирах

Участие в Кубке мира в 2011—2018 годах. 
Участие в Кубке чемпионов Эдсбюна в 2006, 2008—2011 годах.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте КХМ «Старт»
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Станислав Исмагилов: "Забитые мячи не считаю" / khabarovsk-news.net

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Родина»